Марина може бити:

 Марина (пристаниште), врста пристаништа
 Марина (име), женско име
 Света великомученица Марина, Огњена Марија

или:

 Марина (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Србија
 Марина (општина), насеље и седиште истоимене општине, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска
 Марина (Кјети), насеље у округу Кјети, Италија
 Марина (Козенца), насеље у округу Козенца, Италија
 Марина (Падова), насеље у округу Падова, Италија
 Марина (Рим), насеље у округу Рим, Италија
 Марина (Венеција), насеље у округу Венеција, Италија
 Марина (Верона), насеље у округу Верона, Италија

или:

 Марина кула, тврђава
 1202 Марина, астероид
 23 Марина, солитер у Дубаију
 Марина (теленовела), мексичко-америчка теленовела

Остало 
 Списак чланака који почињу са „Марина“
 Списак чланака који у наслову садрже „Марина“